В ролевых играх существует такое понятие как мастер. Мастером называют организатора и координатора ролевой игры. Мастер решает спорные ситуации между игроками, и имеет право остановить игру в любой момент (мастер-стоп). Также, если мастер видит что игровые события пошли таким образом, что это может привести к нежелательному для игры результату, он имеет право вносить в процесс любые коррективы (это право названо игроками мастерским беспределом, или произволом).

Мастер:
 Проводит основную работу по подготовке и организации игры, включая подбор места (полигона), подготовку правил, раскрутку мероприятия, приглашение и отбор участников, сбор организационных взносов, изготовление или закупку части необходимого инвентаря.
 Определяет правила взаимодействия персонажа с миром и реакцию мира на действия персонажа. Для отыгрывания реакции мира мастер прибегает к помощи игротехников (на полевых играх) или мастерских персонажей (в настольных ролевых играх).
 Создаёт и контролирует сюжет игры.

В настольных ролевых играх чаще всего все функции выполняет один человек. В играх живого действия эти функции выполняет мастерская группа.

Термин появился в настольных ролевых играх, для определения рассказчика, и сохранился в ролевых играх живого действия. Количество мастеров в игре как правило зависит от типа игры и количества игроков. Если для небольшой кабинетной игры на десять-двадцать человек достаточно одного-двух мастеров, то в играх где количество игроков превышает двадцать для успешного контроля над игровым процессом требуется от трёх до десяти мастеров (исключая частные случаи, когда количество мастеров, на небольших играх может равняться числу игроков).

Данжен-Мастер, ДМ 
Да́нжен-ма́стер (буквально хозяин подземелий) — человек, который проводит модули (ролевые игры по придуманному им самим или взятому из игровых журналов сюжету). Основой для дэнжен-мастера чаще всего бывает одна из редакций правил игровых систем, например Dungeons & Dragons. Термин Мастер Подземелий остался в наследство от первой редакции D&D так как все действие происходило исключительно в Подземелье с группой из 4х игроков, а ДМ расставлял монстров, ловушки и сокровища. В настоящее время приключения под землёй являются всего лишь одной из немногих возможностей развития сюжета.
В игровой системе Мира Тьмы (World of Darkness) Мастера называют иначе — Мастером Игры (Game Master, GM) или Рассказчиком (Storyteller), что также отражает суть подхода к игре.
В настольной ролевой игре ДМ отвечает за создание сюжета и за действия игрового мира.

Мастера на играх живого действия 
На играх живого действия в задачи мастеров входит общая организация игры, составление концепции и правил игры, кастинг (то есть подбор игроков), руководство игротехнической и/или полигонной командой, управление ситуацией на полигоне. В случаях, когда несколько мастеров объединяются для проведения игры, они организуют мастерскую группу (сокращенно МГ). Мастерская группа может создаваться для организации одной игры, либо серии игр, или сплотится на продолжительное время, для постоянного сотрудничества. На территории СНГ действует ряд мастерских групп, которые имеют многолетний опыт проведения игр. Они весьма авторитетны в РИ-сообществе, имеют свою аудиторию и тех кто их критикует. Иногда мастерская группа специализируется на проведении игр в рамках определённого игрового мира (Звездные Войны, Средиземье, и.др.)

Члены мастерских групп обычно разделены по функциям:
 Главмастер — организатор и координатор игры. Часто является мастером идеи игры, и ключевых моментов в концепции её осуществления. Мнение главмастера является решающим как для игроков так и для других мастеров.
 Мастер по сюжету — продумывает и корректирует сюжет игры.
 Мастер по боевым воздействиям (мастер по боёвке) — продумывает и контролирует модель нанесения и получения игроком повреждений, учитывая необходимость обезопасить игрока от травм. Формирует список допустимого и недопустимого оружия и вариантов защиты тела.
 Мастер по магическим воздействиям (мастер по магии) — продумывает и контролирует магическую модель игрового мира и способы магического воздействия.
 Мастер посмертия (мастер мертвятника) — продумывает и контролирует поведение игрока по тем или иным причинам умершего или погибшего, по правилам игры.
 Мастер по медицине — продумывает и контролирует правила игрового лечения.
 Мастер по экономике — продумывает и контролирует экономическую модель игрового мира.
 Мастер по спецэффектам — делает игру зрелищной и более реалистичной. Эта мастерская функция появилась не так давно, но активно используется на многих играх.
 Мастер по связям с общественностью — распространяет информацию об игре, принимает и утверждает заявки игроков, отвечает на вопросы. Нередко эта должность включает в себя функцию сбора игровых взносов и раздачи игрокам игровых паспортов.
 Мастер-консультант — опытный мастер либо игрок, которому МГ доверяет вычитку правил и/или консультирование по каким-либо аспектам Игры. Как правило, не входит в МГ, и может взаимодействовать с ней удалённо.
 Региональные мастера (на полевых играх) — следят за соблюдением Правил Игры в отдельных локациях (командах), как правило, набираются под каждый проект (Игру) отдельно и не входят в основной состав МГ.
 Полигонная команда (на полевых играх) — выделенная часть МГ или отдельная группа (команда) людей, занимающаяся техническим обеспечением Игры: оформление мероприятия в официальных структурах, медицинское обеспечение (дежурные врачи и транспорт), радиосвязь, экология, и т. д.

Приведённый выше список включает в себя только наиболее распространённые функции мастеров, на самом деле он может быть гораздо разнообразнее и зависит только от фантазии членов мастерской группы и необходимости той или иной должности на игре.

Примечания 

Понятия ролевых игр
Ролевые игры